Малорогозянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Малорогозянська сільська рада (Золочівський район) — Харківська область, Золочівська районна рада